Parkstad Limburg, het gebied en samenwerkingsverband in Zuid-Limburg
 Parkstad (Rotterdam), een nieuwe woonwijk die gerealiseerd wordt op de kop van Zuid
 SV Parkstad, amateurvoetbalclub uit Amsterdam
 Veendam (plaats), ook wel Parkstad genoemd
 Arnhem, ook wel Parkstad genoemd

Gebruikelijk is ook dat een plaats waar een Floriade plaatsvindt of vond zich parkstad noemt.